Женская сборная Чили по футболу представляет Чили в международных матчах по футболу. Управляется Федерацией футбола Чили. На 9 декабря 2022 года занимает 32-е место в рейтинге ФИФА.

История выступления на международных турнирах

Чемпионаты мира

Кубки Америки

Олимпийские игры

Текущий состав 
Ниже перечислены игроки, которые были вызваны на тренировочный сбор с 3 по 7 января 2023 года.

 Игры и голы приведены по состоянию на 16 ноября 2022 года:

Примечания

Ссылки 

 

Чили
Футбол в Чили
Сборная Чили по футболу